Dahlan ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad Dahlan (1868–1923), indonesischer islamischer Mystiker und Parteigründer
 Mohammed Dahlan (* 1961), palästinensischer Politiker
 Muhammad Dahlan (Politiker) (1909–1977), indonesischer Politiker